Джон Бентон (; 23 июня 1969, Афтон, Миннесота, США) — американский кёрлингист, ведущий в команде США на Олимпийских играх 2010 года.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года